Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2003 vond plaats van 7 tot en met 13 juli 2003 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Mariana Díaz Oliva was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Spaanse Magüi Serna kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het negende reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik in twee sets. Safina wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Palermo op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jevgenia Koelikovskaja en Jekaterina Sysojeva had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koelikovskaja speelde samen met Dinara Safina – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Caroline Dhenin en Rossana Neffa-de los Ríos, strandde al in de eerste ronde.

Het Italiaanse duo Adriana Serra Zanetti en Emily Stellato, via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd, won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Spaanse koppel María José Martínez Sánchez en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Serra Zanetti had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Stellato geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2003
Palermo